Лорен Девіс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Сачія Вікері.

Юлія Гергес виграла титул, у фіналі перемігши Каролін Возняцкі з рахунком 6–4, 7–6(7–4).

Возняцкі була претенденткою на те, щоб посісти звання 1-ї ракетки світу WTA на початку турніру. Вона втратила таку можливість коли Симона Халеп досягнула чвертьфіналу в Шеньчжені.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

ASB Classic, одиночний розряд
2018